Leżajsk (stad), stad in het Poolse woiwodschap Subkarpaten.
 Leżajsk (gemeente), gemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten.
 Leżajsk (district), district in het Poolse woiwodschap Subkarpaten.
 Leżajsk (bier), Pools biermerk van lage gisting.